The Foreign Spy – film del 1911 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Foreign Spy – film del 1912 diretto da Tom Ricketts
 The Foreign Spy – film del 1913 diretto da Charles Calvert
 A Foreign Spy – film del 1913 diretto da Wallace Reid